Сулейман Азадович Вези́ров (; 1910—1973) — советский государственный деятель, организатор нефтяной промышленности.

Биография 
Родился 5 (18 ноября) 1910 года в Баку в семье ротмистра Азад-бека Везирова. С 1918 года Сулейман Везиров учился в Шушинском реальном училище, затем поступил в Бакинский промышленно-экономический техникум. После окончания техникума в 1927 году трудился замерщиком нефти на Биби-Эйбате, техником на морском нефтяном промысле «Бухта Ильича». В 1928 году С. А. Везиров поступил на горный факультет АзПИ, который окончил в 1932 году по специальности «горный инженер — нефтепромысловик». Трудился на месторождения на острове Артём в Азербайджанской ССР.

С 1940 года — главный инженер «Азнефтекомбината», с 1942 года — начальник "Азнефтекомбинат"а. Благодаря его деятельности нефтяники Азербайджана во время Великой Отечественной войны добыли 75 миллион тонн нефти, отгрузили 22 миллиона тонн бензина и других нефтепродуктов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Социалистического Труда работникам нефтяной промышленности» от 24 января 1944 года за «выдающиеся заслуги в деле увеличения добычи нефти, выработки нефтепродуктов, разведки новых нефтяных месторождений и бурения нефтяных скважин» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В последующие годы: начальник Главного управления по добыче нефти южных и западных районов МНП СССР (1946—1949), начальник Управления «Туркменнефть» (1949—1953), министр нефтяной промышленности (1954—1959), председатель СНХ (1959—1965), заместитель Председателя Совета Министров (1965—1970), заместитель Председателя Президиума ВС АзССР (1970—1973).

В 1948 году в сотрудничестве с инженером Ф. Г. Бароняном предложил первую герметизированную систему сбора нефти и газа, которая была внедрена на нефтяных месторождениях Азербайджана.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 3, 5 и 6 созывов, депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР 4, 7 — 8 созывов, делегатом XX и XXII съездов КПСС.

Умер 7 февраля 1973 года. Похоронен в Баку на Аллее почётного захоронения.

Награды и премии 
 четыре ордена Ленина (27.4.1940; 24.1.1944; 8.1.1948; 19.3.1959)
 шесть орденов Трудового Красного Знамени (6.2.1942; 28.1.1950; 15.5.1951; 10.12.1960; 23.5.1966; 25.8.1971)
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за открытие и освоение нового нефтяного месторождения

Примечания

Ссылки 
 
 Везиров Сулейман Азадович (1910 — 1973)
 Из истории развития нефтяной и газовой промышленности. Выпуск 18. Везиров Сулейман Азадович.
 Выдающиеся горные инженеры. Сулейман Везиров.
 Мы помним …
 Из воспоминаний Германа Васильевича Мыльникова.
 Исмайлова Надежда. Жил, трудился, любил. К 100-летию Сулеймана Везирова.
 Мир-Бабаев Мир-Юсиф. Краткая история азербайджанской нефти. — Баку, Изд-во Азернешр, 2007.

Народные комиссары и министры Азербайджанской ССР
Заместители председателя Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР
Везировы
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Делегаты XX съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 8-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС